Медведик Петро Костьович (1925—2006) — український літературознавець, фольклорист, етнограф, бібліограф, мистецтвознавець, краєзнавець.
 Медведик Юрій Євгенович (* 1963) — український музикознавець і педагог, доктор мистецтвознавства, професор.